Green Bank – brzeg w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough;
 Green Bank – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia Zachodnia.